Bomber over centrum er Kesis debutalbum, der blev udgivet den 27. februar 2012 via Universal Music.

Spor

Referencer 

Debutalbum fra 2012
Kesi-album